Leodegar, bzw. Sankt Leodegar oder Heiliger Leodegar steht für:

 Leodegar von Autun, auch Lutgar, Léger († 678/679), Heiliger, fränkischer Kirchenfürst und Staatsmann, Märtyrer und Heiliger
 Leodegar von Lechsgmünd und Graisbach, auch Luitger († 1074), Heiliger, Stifter des Klosters St. Walburg in Eichstätt
 Leodegar Bürgisser († 1717), Abt des Benediktinerklosters St. Gallen (1696–1717)
 Schutzengelfest (auch Leodegarstag) am 2. Oktober

Sankt Leodegar, geographisch:
Saignelégier, Gemeinde im Kanton Jura (früherer deutscher Name)
 Kirchen des Hl. Bischofs von Autun, siehe Leodegar-von-Autun-Kirche

Siehe auch:
 Leodgar, Luitger, Lutgar, Leodigar, Leger, Ledger, Ludger

pl:Leodegar